Ternuwate (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ternuwate; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Nowomykolajiwka

 Ternuwate (Pjatychatky); Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Ternuwate (Wassyliwka); Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Ternuwate (Krywe Osero); Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Krywe Osero
 Ternuwate (Mykolajiw); Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw